

Onomastica
 Kenrick – variante del nome proprio di persona Kendrick

Persone
 Francis Patrick Kenrick – arcivescovo cattolico irlandese
 John Kenrick – storico inglese
 John Kenrick – storico inglese
 Peter Richard Kenrick – arcivescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense